Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1967/1968  — XXXV чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин, проходивший с декабря 1967 года по май 1968 года.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1967/1968 года принимали участие 12 команд: московский ЦСКА, киевские «Строитель» и СКА, рижские ВЭФ и СКА, каунасский «Жальгирис», тартуский «Калев», ленинградский «Спартак», свердловский «Уралмаш», тбилисские «Динамо» и ГПИ и бакинский АзИНХ.

Составы команд 
ЦСКА (Москва) А.Астахов, О.Бородин, Е.Захаров, В.Капранов, А.Ковалёв, Н.Ковыркин, Н.Крючков, А.Кульков, М.Медведев, Р.Нестеров, Ю.Селихов, А.Травин. Тренер – Евгений Алексеев.

Строитель (Киев) Н.Баглей, А.Вальтин, В.Гладун, С.Иващенко, В.Калабин, В.Ковянов, С.Копычко, Ю.Кузьмин, Настюков, В.Окипняк, Н.Погуляй, Л.Поплавский, В.Смольяков, Е.Филозоф. Тренер – Владимир Шаблинский.

ВЭФ (Рига) В.Богданович, Б.Драке, А.Гулбис, В.Избицкий, В.Ильичёв, А.Каценс, Я.Круминьш, Лазуто, Межмалис, Ю.Мерксонс, В.Муйжниекс, Ц.Озерс, О.Юргенсон, Я.Яунземс. Тренер – Ольгерд Алтберг.

СКА (Рига) И.Веритис, Я.Давидс, А.Забелло, Э.Зейдакс, Ю.Калниньш, В.Легздиньш, Г.Муйжниекс, К.Стрелис, А.Тройцис, Т.Фрейманис, В.Эглитис. Тренер – Майгонис Валдманис.

Жальгирис (Каунас) Р.Бишлис, Г.Будникас, Р.Вензбергас, Г.Гедрайтис, А.Жукаускас, Ю.Казюнас, С.Паткаускас, Р.Римкус, С.Рузгас, В.Сарпалюс, А.Чупковас. Тренер – Витаутас Бимба.

СКА (Киев) В.Брянцев, Ю.Егоров, Н.Мариевич, А.Николаев, В.Новиков, Б.Пинчук, В.Радзиевский, В.Салухин, Ю.Сикорский, Суханов, Н.Сушак, Г.Чечуро. Тренер – Александр Леонов.

Калев (Тарту) К.Ильвес, Я.Лентсиус, Т.Лепметс, А.Лилль, Х.Лилль, П.Метсар, П.Меттиг, Э.Парбо, Я.Салуметс, В.Сууркаск, А.Таммисте, В.Филатов, А.Янс. Тренер – Ильмар Куллам.

Спартак (Ленинград) А.Белов, А.Большаков, И.Быков, Б.Григорошенко, Л.Иванов, В.Кузнецов, В.Куликов, О.Кутузов, Н.Леонов, Б.Потанин, И.Рожин, С.Скворцов, В.Фёдоров, Ю.Штукин. Тренер – Владимир Кондрашин.

Уралмаш (Свердловск) Н.Болвачёв, С.Грохульский, В.Иванов, А.Кандель, В.Коростелёв, В.Латыпов, Н.Маркадеев, И.Мишаков, Ю.Николаенко, В.Овчинников, Черний. Тренер – Юрий Густылев.

Динамо (Тбилиси) В.Алтабаев, Б.Болквадзе, А.Казанджян, З.Карабаки, М.Коркия, А.Лежава, З.Леонтьев, С.Магалашвили, Р.Мамаладзе, Л. Мосешвили, В.Нариманидзе, Т.Пицхелаури, А.Схиерели, В.Угрехелидзе, Т.Чихладзе. Тренер – Леван Инцкирвели.

АзИНХ (Баку) Э.Алиев, В.Гузик, Р.Дадаян, Емельянов, И.Израилов, В.Мухин, Рабинович, В.Рудаков, Е.Силяев, И.Терещенко. Тренер – Тофик Аббасов.

ГПИ (Тбилиси) Г.Бичиашвили, А.Глурджидзе, Г.Джугели, С.Коваленко, И.Лежава, В.Ломадзе, Э.Майсурадзе, Т.Манагадзе, З.Мхеидзе, А.Саканделидзе, Т.Чихладзе*, Л.Чхиквадзе. Тренер – Михаил Кекелидзе.

 * - покинул команду в ходе сезона.

Сборная СССР 
Баскетболисты сборной СССР, проводившей подготовку к Олимпийским играм-1968, были освобождены от участия в чемпионате. В течение сезона сборная проводила товарищеские матчи с советскими и зарубежными клубами, выбирая соперников по своему усмотрению.

Состав сборной СССР: В.Андреев (ЦСКА), С.Белов (Уралмаш), Г.Вольнов (ЦСКА), А.Жармухамедов (ТЦ Ташкент), В.Застухов (Буревестник Ереван), А.Крикун (Калев), Я.Липсо (ЦСКА), М.Паулаускас (Жальгирис), А.Поливода (Строитель), З.Саканделидзе (Динамо Тбилиси), П.Томсон (Калев). Тренер – Александр Гомельский.

Периодически в сборную привлекались:  В.Капранов (ЦСКА), С.Коваленко (ГПИ), М.Коркия (Динамо Тбилиси), В.Никитин (Динамо Волгоград), Н.Погуляй (Строитель), А.Таммисте (Калев), О.Юргенсон (ВЭФ).

Турнирная таблица

Итоговое положение

Высшая лига

Первая лига

Литература

Ссылки 
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1967/1968 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1967/1968 (результаты матчей) на сайте спортивных протоколов
 Динамо (Тбилиси)-1967/1968 на сайте спортивных протоколов

1968 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1968 году
Чемпионаты СССР в 1967 году